Tenisowy Puchar Federacji w roku 2008 odbył się w następujących terminach:
 28 stycznia – I runda Grupy Światowej oraz Grupy Światowej II, rozgrywki strefowe
 21 kwietnia – półfinały Grupy Światowej, konfrontacje barażowe
 8 września – finał Grupy Światowej

Grupa Światowa

Rozgrywki strefowe

Grupa Światowa II 
W Grupie Światowej II wystąpiły następujące reprezentacje:
 Austria, Belgia, Japonia i Czechy po porażkach w barażach Grupy Światowej I 2007
 Ukraina, Argentyna, Chorwacja i Słowacja po zwycięstwach w barażach Grupy Światowej II w 2007 roku

Reprezentacja Polski 
Reprezentantki Polski: singlistki – Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska, deblistki – Klaudia Jans, Alicja Rosolska i rezerwowa Katarzyna Piter występowały w rozgrywkach Grupy Euroafrykańskiej I. W fazie grupowej przegrały oba mecze (z Rumunią 0:3 i z Serbią 1:2). W meczu o utrzymanie wygrały z Gruzją.

Polska 0:3 Rumunia
 Monica Niculescu – Urszula Radwańska 7:5, 2:6, 6:4
 Sorana Mihaela Cirstea – Agnieszka Radwańska 6:4, 7:5
 Monica Nicolescu / Sorana Mihaela Cirstea – Klaudia Jans / Alicja Rosolska 6:4, 6:3

Polska 1:2 Serbia
 Ana Ivanović – Urszula Radwańska 6:3, 6:1
 Jelena Janković – Agnieszka Radwańska 6:4, 6:7, 7:5
 Klaudia Jans / Alicja Rosolska – Ana Jovanovic / Teodora Mirčić 6:3, 6:2

Linki zewnętrzne 
 Strona Pucharu Federacji

2008 w tenisie ziemnym
2008